IRR – w matematyce finansowej wewnętrzna stopa zwrotu
 IRR – format pliku silnika Irrlicht
 IRR – oznaczenie riala irańskiego według ISO 4217